La riserva naturale integrale Barguzin è un'area naturale protetta (zapovednik) nella Repubblica autonoma dei Buriati della Siberia centro-meridionale, sulle rive nord orientali del lago Baikal. Prende il nome dal fiume della Barguzin, immissario del lago Baikal, ed è adiacente al Parco nazionale di Zabajkal'skij.

La riserva naturale integrale di Barguzin è stata istituita nel dicembre del 1916 ed è tra le più antiche aree naturali protette della Russia.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Aree naturali protette della Russia
Buriazia